El término tordillo común, en Venezuela, puede referirse a dos especies de aves:

 Asemospiza fuliginosa
 Melanospiza bicolor